Borzești se poate referi la:
 Localități din România:
 Borzești, Bacău
 Borzești, Botoșani
 Borzești, Cluj (Berchiș, Berkes)

Toponime românești